Le Bluenose Classic 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Andrew Schnell.

En finale, la star colombienne Miguel Ángel Rodríguez remporte le titre en s'imposant face à Daryl Selby, finaliste malheureux pour la  fois.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2013 de la PSA

2013
Squash en 2013
Sport au Canada en 2013
Sport en octobre 2013